Aulotrachichthys är ett släkte av fiskar. Aulotrachichthys ingår i familjen Trachichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Beryxartade fiskar
Aulotrachichthys